Municipis:
 Esplugues de Llobregat, municipi del Baix Llobregat

 Pobles:
 Les Esplugues, antiga caseria del terme municipal de Castell de Mur, al Pallars Jussà
 Les Esplugues de Carme, caseria del terme municipal de Carme, a l'Anoia

 Barrancs:
 Barranc de les Esplugues, curs fluvial de l'Alta Ribagorça
 Barranc de les Esplugues, curs fluvial del Priorat
 Llau de les Esplugues, curs fluvial del terme municipal de Castell de Mur, al Pallars Jussà
 Rasa d'Esplugues, curs fluvial de l'Alt Camp.

 Cavitats subterrànies:
 Esplugues del Boter, cova del terme municipal de Coll de Nargó, a l'Alt Urgell
 Les Esplugues, cova del terme municipal de Cornudella de Montsant, al Priorat

 Cingleres:
 Cinglo de les Esplugues, un cingle del Pallars Jussà, al municipi de Castell de Mur

 Edificacions:
 Esplugues, edificació del terme municipal de Gaià, al Bages
 Esplugues, masia del terme municipal de Castellcir, al Moianès
 Les Esplugues, edificació del municipi de Querol, a l'Alt Camp
 Mare de Déu de les Esplugues, santuari de l'antic terme de Conques, actualment integrat en el terme municipal d'Isona i Conca Dellà, al Pallars Jussà
 Mas Esplugues, masia del terme municipal de Querol, a l'Alt Camp

 Fonts:
 Font de les Esplugues, una font del terme municipal d'Isona i Conca Dellà, al Pallars Jussà

 Muntanyes i roques:
 Roc de les Esplugues, un cim de l'Alt Urgell, al municipi de les Valls d'Aguilar

 Partides rurals:
 Les Esplugues, partida rural del terme municipal de Castell de Mur, al Pallars Jussà

Vegeu també 
 Espluga